Neman steht für:

 Neman, Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Neman, sowjetischer Satellit, siehe Jantar (Satellit)
 Kernkraftwerk Neman in der Oblast Kaliningrad, siehe Kernkraftwerk Kaliningrad

Neman ist Familienname folgender Personen:
 Josef Grigorjewitsch Neman (1903–1952), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur

Neman ist die russische Bezeichnung für den Fluss Memel.

Siehe auch
 Neman R-10, sowjetischer Tiefdecker
 Nemain, Sagengestalt des irischen Frühmittelalters
 Neeman
 Niemen
 Njoman Hrodna, weißrussische Sportklubs